Трой Мюррей (,  31 липня 1962, Калгарі) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Канади.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1978 року.

1980 року був обраний на драфті НХЛ під 57-м загальним номером командою «Чикаго Блекгокс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Чикаго Блекгокс», «Вінніпег Джетс», «Оттава Сенаторс», «Піттсбург Пінгвінс» та «Колорадо Аваланч».

Загалом провів 1027 матчів у НХЛ, включаючи 113 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Був гравцем молодіжної збірної Канади, у складі якої брав участь у 7 іграх. Виступав за національну збірну Канади, провів 10 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Приз Франка Селке — 1986.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Колорадо Аваланч» — 1996.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Уродженці Калгарі
канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Задрафтовані «Чикаго Блекгокс»
Американські спортивні коментатори